Чемпионат Кировской области по футболу — ежегодный футбольный турнир любительских команд Кировской области, проводящийся в рамках четвёртого дивизиона России по футболу.

Чемпионы области 
Ниже представлена таблица призеров Кировской области по годам.

Сезон 1992 

 *  Родина (Киров) снялась с розыгрыша после 1 круга

Сезон 1993

Сезон 1994 

 *  «Золотой матч» — СКФ Труд (Пинюг) — Дружба-Зенит (Киров) 0:0 пен.3:1.

 Сезон 1995 

 *  Трехречье (Советск) и Кирскабель (Кирс) сняты с розыгрыша, результаты аннулированы Сезон 1996 

 Сезон 1997 

 *  По результатам 2 кругов команды Родина (Киров) и Локомотив (Киров) набрали одинаковое количество очков — 56. По регламенту соревнований проводился «Золотой матч» — Родина (Киров) — Локомотив (Киров) 1:0.

Сезон 1998

Сезон 1999

Сезон 2000

Сезон 2001

Сезон 2002 

 *  Труд (Пинюг) снята с розыгрыша

Сезон 2003 

 *  Олимпия (Кирово-Чепецк) снята с розыгрыша

Сезон 2004

Сезон 2005 

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2006

Сезон 2007 

Чемпионат Кировской области по футболу сезона 2007 проходил в 2 этапа: 1 этап проводился в 2 круга, из которого команды, занявшие с 1-5 места, проводили во 2 этапе между собой по 1 игре, а команды с 6-8 места во 2 этапе по 2 игры.

1 этап

2 этап

Сезон 2008

Сезон 2009

Сезон 2010 

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2011 

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2012 

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2013 

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2014 

 *  С Авангард (Киров) снято 6 очков за неявку команды на матч с Движение-Электрон.

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2015 

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2016 

Лучшие бомбардиры:

Сезон 2017

Сезон 2018

Сезон 2019 

 *  После 1 круга команда Вятка (Слободской) снялась с соревнований. В оставшихся матчах ей засчитано техническое поражение 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Текущий сезон

См. также 
 Кубок Кировской области по футболу

Примечания

Ссылки 
Кировская областная федерация футбола

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Кировской области